Люк Винантс (; 1 января 1963, Ватермаль-Буафор — 7 февраля 2023) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (1998).

Чемпион Бельгии 1986 года.

В составе сборной Бельгии участник 8-и Олимпиад (1984—1988, 2002—2006, 2012—2014) и 2-х командных чемпионатов Европы (1989, 2007).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Бельгии